La Terroriste, tableau du peintre russe Nikolaï Iarochenko, achevé en 1881
 La Terroriste, film muet français de Louis Feuillade sorti en 1907 ;
 La Terroriste, film indien de Santosh Sivan sorti en 1999 ;
 La Terroriste, roman écrit par l'écrivaine britannique Doris Lessing, publié en 1985.